

Финал

Группа «А»

Группа «Б»

За 1-4 места

За 5-8 места

Межрегиональные объединения

Дальний Восток

Сибирь

Западная Сибирь

Урал

Первая лига

Вторая лига

Северо-Запад

Москва

Московская область

Золотое кольцо

Черноземье

Приволжье

ЮФО-СКФО 

Соревнования по мини-футболу в России